Skiatlon na 15 km žen, běžecká disciplína z programu Zimních olympijských her 2018, se konal 10. února 2018 v 16:15 místního času (8:15 CET) v Běžeckém centru Alpensia v Pchjongčchangu. Šlo o úvodní disciplínu běžeckého programu.

Všechny medailistky z této discipíny z olympiády v Soči (zlatá Marit Bjørgenová, stříbrná Charlotte Kalla i bronzová Heidi Wengová) byly na startu. Zhruba 3 km před cílem z vedoucí skupiny nastoupila k úniku Charlotte Kalla a získaný náskok udržela až do cíle. Pro bronz si dojela obhájkyně prvenství Marit Bjørgenová, bronz putoval do Finska zásluhou Kristy Pärmäkoski.

Medailistky

Program 
Časy jsou uvedeny v jihokorejském čase (UTC+9).

Výsledky 
Závod odstartoval v 16:15 místního času (8:15 SEČ).

Reference 

skiatlon ženy